Legende:
Die Hallensaison 2016/17 begann am 2. Dezember 2016. Die Doppelendrunde der Damen und Herren fand am 4. und 5. Februar 2017 in Mülheim an der Ruhr statt. Meister wurde Rot-Weiss Köln.

Hauptrunde

Endrunde 
In den jährlich wechselnden Viertelfinal-Paarungen traten 2017 Nord gegen Ost und Süd gegen West an. Die Endrunde der letzten Vier fand zusammen mit den Damen in der innogy-Turnhalle in Mülheim an der Ruhr statt.

Aufstieg 
Die Gruppensieger der 2. Bundesliga stiegen in die 1. Bundesliga auf. Dies waren in der Saison 2016/17: Der Hamburger Polo Club (Nord), der SC Frankfurt 1880 (Süd), der Osternienburger HC (Ost) und Schwarz-Weiß Neuss (West).

Weblinks 
 Offizielle Website des Deutschen Hockey-Bundes
 Gesamter Spielplan
 Spielplan der Endrunde

Einzelnachweise 

2015
Hockey 2017
Hockey 2016